40 Pułk Artylerii Lekkiej (II RP) – pułk rezerwowy z 1939
 40 Pułk Artylerii Lekkiej (LWP) – jednostka ludowego Wojska Polskiego